Fissuria bovi es una especie de molusco gasterópodo de la familia Hydrobiidae en el orden de los Mesogastropoda.

Distribución geográfica 
Es endémica de Francia.

Referencias 

 (en Inglés) Bouchet, P. 1996.  Fissuria bovi.   2006 IUCN Red List of Threatened Species. 

Hydrobiidae